Желязкув () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Калишский повят, Великопольское воеводство. Население — 8934 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Анелин
 Чартки
 Дембе
 Флёрентына
 Гажев
 Голишев
 Хеленув
 Ильно
 Янкув
 Коканин
 Коканин-Колёня
 Новы-Боркув
 Пулько
 Руссув
 Скаршев
 Скаршевек
 Скаршевек-Колёня
 Стары-Боркув
 Шоса-Турецка
 Тыкадлув
 Войцехувка
 Зборув
 Злотники-Мале
 Злотники-Вельке
 Желязкув

Прочие поселения 
 Бернатки
 Хрусты
 Гуры
 Гуры-Зборовске
 Коронка
 Михалув
 Недзвяды
 Руссувек
 Струги
 Шкурлаты
 Витольдув
 Желязкув-Колёня

Соседние гмины 
 Гмина Близанув
 Гмина Цекув-Колёня
 Калиш
 Гмина Мыцелин
 Гмина Опатувек
 Гмина Ставишин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства